Spojení písmene E a číslice 60 může mít různé významy:

 Evropská silnice E60
 BMW řady 5 (E60)